L'edizione 1959-1960 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dello Young Boys. Capocannoniere del torneo fu Willy Schneider (Young Boys), con 25 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale A 1958-1959 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B l'Urania Ginevra e lo Young Fellows Zurigo, mentre dalla Lega Nazionale B 1958-1959 sono stati promossi il Winterthur e il Bienne.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera e qualificata in Coppa dei Campioni 1960-1961
      Vincitore della Coppa Svizzera 1959-1960 e qualificato in Coppa delle Coppe 1960-1961
      Retrocesse in Lega Nazionale B 1960-1961.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Young Boys Campione di Svizzera 1959-1960 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1960-1961.
 Lucerna vincitore della Coppa Svizzera 1959-1960 e qualificato alla Coppa delle Coppe 1960-1961.
 Lugano e Bellinzona retrocesse in Lega Nazionale B 1960-1961.

Note

Bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1959 e 1960.
L'Express, annate 1959 e 1960.
L'Impartial, annate 1959 e 1960.
Le Temps, annate 1959 e 1960.
Tribune de Lausanne, annate 1959 e 1960.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
1959-1960